Сандански (болг. Сандански) — многозначный термин.

Топоним 
 Сандански — город в Болгарии, находится в Благоевградской области, входит в общину Сандански.
 Сандански (община) — община в Болгарии, входит в состав Благоевградской области.

Фамилия 
 Сандански, Яне (1872—1915) — болгарский революционер, один из руководителей ВМОРО.